Het ATP-toernooi van Bazel 2000 werd van 23 tot en met 29 oktober gespeeld in de Zwitserse stad Bazel. De wedstrijden werden in de St. Jakobshalle gespeeld op indoor tapijtbanen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Bazel
ATP-toernooi van Bazel